Внеочередные парламентские выборы в Вануату проходили 22 января 2016 года после роспуска парламента в 2015 году, после того как парламент не смог сформировать правительство национального единства, а 14 депутатов, включая бывшего премьер-министра, были осуждены за коррупцию.

Избирательная система 
52 члена парламента Вануату избираются в восьми одномандатных и десяти многомандатных округах. В многомандатных округах количество избираемых депутатов варьирует от 2 до 7.

Кампания 
В выборах участвовал 261 кандидат, из которых 68 кандидатов были беспартийные, а 193 кандидата представляли 36 политических партий.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт парламента Вануату 

Вануату
Выборы в Вануату
2016 год в Вануату